Wahlfeld steht für:
 Wahlfeld (Königswinter), einen Ortsteil der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 das Wahlfeld in Wola, vom 16. bis zum 18. Jahrhundert Standort der polnischen Königswahlen
 das Wahlfeld in Kamion, zweimaliger Standort der polnischen Königswahlen